Alcibiades DeBlanc  (1821 – 1883) est un avocat et législateur américain de la Lousiane, fondateur des Knights of the White Camelia.
Jefferson DeBlanc (1921 – 2007) était un pilote de chasse du Corps des Marines des États-Unis (United States Marine Corps) pendant la Seconde Guerre mondiale et récipiendaire de la Medal of Honor.